Eishockey-Nationalliga 1952/53 bezeichnet:
 Eishockey-Nationalliga (Österreich) 1952/53
 Nationalliga A (Eishockey) 1952/53 in der Schweiz